Василий Васильевич Пель (Вильгельм Христофор Эренфрид Пёль, ; , Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург) — провизор, владелец одной из старейших и известнейших аптек Российской империи, потомственный почётный гражданин Санкт-Петербурга.

Сын придворного сапожника, выпускник медицинского факультета Дерптского университета. В 1850 году купил у предыдущего владельца Карла Самуэля Эккеля аптеку на 7-й линии Васильевского острова, которую оснастил таблетаторами и грануляторами, привезенными из Европы. Поставлял лекарственные средства для императорского двора с 1872 года. Стоял у истоков Русского общества торговли аптекарскими товарами, входил в его руководство. Могила на Волковском лютеранском кладбище.

Входил в 
 Санкт-Петербургский профессиональный союз (с 1843)
 Санкт-Петербургское общество аптекарей (1858—1863)
 Церковный совет лютеранской церкви (с 1852)

Семья 
В. В. Пель был женат с 1849 года на Альбертине Елене, урожденной Фрейман (ум. 1912). У них было шестеро сыновей и две дочери, среди которых:
 Александр (1850—1908) — химик, фармацевт, педагог, издатель и редактор периодического издания «Журнал медицинской химии и фармации».
 Максимилиан (Максим Александр), соучредитель «Товарищества бумагопроизводства», потомственный почётный гражданин.
 Оскар (Оскар Фридрих Теодор, 1866—1917), — технолог-химик химической лаборатории при аптеке Пеля, впоследствии владел аптекой «Фридландер», потомственный почётный гражданин.
 Роберт Эдуард (1855, Петербург — 1926, Ницца), — владелец фотоателье «Деньер».
 Василий — умер в возрасте 14 лет
 Николай Август Фридрих Пель 
 Вольдемар Андреас Теодор (ум. 1 марта 1875г)
 Эмилия Васильевна (Пель) в замужестве Бремме
 Евгения Шарлотта Пель

Примечания

Ссылки 
 Аптека Пеля
 Немцы России. Пели. 
Фармацевты Российской империи